Malvern ist der Name folgender Ortschaften

in Australien:
 Malvern (Adelaide), Stadtteil von Adelaide
 Malvern (Melbourne), Stadtteil von Stonnington City, Melbourne

in England:
 Malvern (Worcestershire), Kleinstadt in der Region Malvern Hills

in Jamaika:
 Malvern (Jamaika), Saint Elizabeth County

in den Vereinigten Staaten:
 Malvern (Alabama), im Geneva County
 Malvern (Arkansas), im Hot Spring County
 Malvern (Illinois), im Whiteside County
 Malvern (Iowa), im Mills County
 Malvern (Maryland)
 Malvern (Ohio), im Carroll County
 Malvern (Pennsylvania), im Chester County
 Malvern (Texas)
 Malvern (Wisconsin), im Oneida County

Siehe auch:
 Malvern Autocraft, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Malvern Hills
Walcher of Malvern († 1135), britischer Mönch und Astronom